Partit Socialista dels Treballadors, partit polític espanyol
 Partit del Treball Suís (del nom en francès Parti Suisse du Travail), partit polític de Suïssa
 Partit Socialista dels Treballadors (Luxemburg), partit polític de Luxemburg
 Partit Socialista dels Treballadors (Argentina), partit polític de l'Argentina
 pst és també el codi ISO 639-3 del paixtu, llengua dels paixtus